Campeonato Uruguayo de Fútbol 1927 var den 25:e säsongen av Uruguays högstaliga i fotboll. Ligan spelades som ett seriespel där samtliga lag mötte varandra vid två tillfällen. Totalt spelades 380 matcher med 936 gjorda mål.

Rampla Juniors vann sin första titel som uruguayanska mästare.

Deltagande lag 
20 lag deltog i mästerskapet; 19 från Montevideo, och Universal från San José de Mayo.

Poängtabell

Källor 
 

1927
1927 i Uruguay
Fotbollssäsongen 1927